Hierius (Ἱέριος) is de naam twee ons bekende Grieken:
Hierius (retoricus);
Hierius (neoplatonist).